Kruesi bzw. Krüsi ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Krüsi (1827–1886), Schweizer Buchdrucker und Verleger
 Hermann Krüsi (1775–1844), Schweizer Pädagoge
 Hermann Krüsi-Dunham (1817–1903), Schweizer Pädagoge
 John Kruesi (1843–1899), Schweizer Maschinenbauer